Nanyi ist:

 Nanyi (Ruichang) (南义镇), Großgemeinde der Stadt Ruichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Nanyi (Ning) (南义乡), Gemeinde im Kreis Ning in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanyi (Xiangyang) (南翼街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangyang der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 der chinesische Name von Naiyü (南伊珞巴族乡), einer Nationalitätengemeinde im Kreis Mainling des Regierungsbezirks Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China